Niemcy:
 Straßhäuser - część gminy Rattiszell w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 Straßhäuser - część gminy Wurmannsquick w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn

Zobacz też:
 Straßenhäuser
 Straßhaus
 Straßhäusl